Le tournoi de tennis de Leipzig est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier II, se dispute du 22 au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Amanda Coetzer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Jana Novotná.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Leipzig
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1997
Leipzig
Sport en Allemagne en 1997
Tennis en septembre 1997